Andreï Popov peut référer à :
 Andreï Aleksandrovitch Popov, ethnologue russe (1902-1960)
 Andreï Alekseïevitch Popov, acteur et metteur en scène russe (1918-1983)
 Andreï Vladislavovitch Popov, joueur de hockey sur glace russe (1988)